Република Словенија има преко више од половине градског становништва, по чему се налази у средини међу државама Европе. Да би неко насеље добило звање града (слов. mesto) оно мора испунити бар један од следећа два услова:
 да има више од 3.000 становника или
 да добије ово звање од највише државне власти (државне скупштине), при чему се ово односи на насеља са мање становника, али која су привредно, културно, изгледом или неким другим посебним својством заслужила ово звање.

У Словенији данас званично постоји 68 градова, од којих је 16 добило ово звање 2005. г. и то су данас најмлађи градови у држави. Градови су:

→ градови са преко 20.000 становника су назначени удебљаним словима

→ * су означени градови - седишта статистичких области

Додатно погледати 
 Статистичке области Словеније
 Општине Словеније
 Град Љубљана

Словенија